Eminooeciidae är en familj av mossdjur. Eminooeciidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Eminooeciidae finns 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Eminooeciidae